zarándok, zarándoklaton részt vevő személy
 Zarándok (1998–) aradi református lap